Pheulpin est un patronyme français de Franche-Comté, porté notamment par :
Jean Pheulpin, 1907 - 1991, graveur et dessinateur de timbres-poste français.
Simone Pheulpin, née en 1941, artiste sculptrice sur textile française.